Дінара Сафіна і Меган Шонессі були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками.

Шонессі грала в парі з Анна-Лена Гренефельд і в першому колі їх перемогли Лі На і Пен Шуай. Сафіна грала в парі з Катариною Среботнік і вони виграли титул, перемігши у фіналі пару Івета Бенешова і Галина Воскобоєва з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 

  Кара Блек   Лізель Губер (півфінал)
  Дінара Сафіна   Катарина Среботнік (чемпіонки)
  Анна-Лена Гренефельд   Меган Шонессі (1-ше коло)
  Марія Кириленко   Шахар Пеєр (чвертьфінал)

Сітка

Сітка

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

Парний розряд